Schnecker ist der Familienname von:
 Curt Schnecker (* 1934), österreichischer Autor
 Ewald Schnecker (* 1965), österreichischer Politiker und Polizeibeamter